Ютика — топоним:

 Ютика — город в штате Нью-Йорк, США.
 Ютика — город в округе Уинона, штат Миннесота, США.
 Ютика — тауншип в округе Уинона, Миннесота, США.
 Ютика — река в России.

См. также 
 Утика